Плоцкое — название населённых пунктов:

Россия 
 Плоцкое — хутор в Стародубском районе Брянской области.
 Плоцкое — деревня в Думиничском районе Калужской области.